Jacek Rzehak – polski producent filmowy, tekściarz i scenarzysta
 Peter Rzehak – austriacki narciarz
 Wojciech Rzehak – polski polonista, autor książek, scenarzysta